Trausen ist der Name von zwei ostpreußischen Ortschaften im Rajon Prawdinsk der russischen Oblast Kaliningrad:
 Trausen (Gut, Gemeinde): Lipnjaki
 Trausen (Vorwerk, Forsthaus): Aiwasowskoje